Barbara Berezowski née en 1954, est une danseuse sur glace canadienne. Elle a gagné, avec son partenaire David Porter, deux médailles d'or aux championnats du Canada de patinage artistique en 1975 et 1976. En 1976, elle participe aux jeux olympiques d'hiver. De 1994 à 2008, elle a servi comme président-fondateur du Conseil des gouverneurs de l'Hôtel de sports d'Etobicoke.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire David Porter

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1954
Patineuse artistique canadienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1976